Load – album zespołu Metallica
 LOAD – polecenie systemu CP/M
 load balancing – to technika rozpraszania obciążenia

Zobacz też 
 Body load – termin używany przez użytkowników substancji psychoaktywnych
 Improved Load Bearing Equipment – plecak amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej